Barbra Streisand (1942-), est une chanteuse, actrice, réalisatrice et productrice américaine. Elle a donné son nom à :
 The Barbra Streisand Album son premier album, sorti en 1963 chez Columbia Records.
 Mecha Streisand, un épisode de South Park sorti en 1998.
 L’effet Streisand, un phénomène médiatique qui se manifeste par l'augmentation considérable de la diffusion d'informations ou de documents par le simple fait d'avoir été l'objet d'une tentative de retrait ou de censure.
 Barbra Streisand, une chanson disco house du duo de DJs Duck Sauce sortie en 2010.